10-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женщин прошёл со 2 по 16 ноября 2007 года в семи городах Японии с участием 12 национальных сборных команд. Обладателем Кубка впервые в своей истории стала сборная Италии.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 Италия, Сербия — по итогам чемпионата Европы 2007;
 Таиланд, Южная Корея — по итогам чемпионата Азии 2007;
 Куба, США — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 2007;
 Бразилия, Перу — по итогам чемпионата Южной Америки 2007;
 Кения — по итогам чемпионата Африки 2007;
 Польша, Доминиканская Республика — по приглашению ФИВБ.

Система проведения 
12 команд-участниц розыгрыша Кубка мира провели однокруговой турнир, по результатам которого определены итоговые места.

Результаты 

 2 ноября
 Токио
 Сербия — Южная Корея 3:0 (25:21, 25:23, 25:15); Италия — Таиланд 3:0 (25:14, 25:14, 25:16); Япония — Доминиканская Республика 3:0 (25:23, 25:18, 25:20).
 Хамамацу
 Куба — Кения 3:0 (25:11, 25:18, 25:20); США — Перу 3:0 (25:23, 25:14, 25:19); Бразилия — Польша 3:0 (25:12, 25:20, 25:22).

 3 ноября
 Токио
 Сербия — Таиланд 3:1 (25:20, 18:25, 25:17, 26:24); Италия — Доминиканская Республика 3:0 (25:17, 25:16, 25:17); Япония — Южная Корея 3:1 (25:23, 19:25, 25:22, 25:16).
 Хамамацу
 США — Куба 3:2 (20:25, 25:21, 25:18, 20:25, 15:11); Польша — Перу 3:0 (25:17, 25:17, 25:16); Бразилия — Кения 3:0 (25:16, 25:7, 25:14).

 4 ноября
 Токио
 Доминиканская Республика — Таиланд 3:2 (25:14, 25:21, 23:25, 19:25, 17:15); Италия — Южная Корея 3:0 (25:15, 25:19, 25:22); Сербия — Япония 3:1 (25:20, 25:20, 18:25, 26:24).
 Хамамацу
 Перу — Кения 3:0 (25:16, 25:9, 25:19); Бразилия — Куба 3:2 (25:19, 19:25, 25:17, 19:25, 15:11); США — Польша 3:1 (25:21, 12:25, 27:25, 25:17).

 6 ноября
 Осака
 Италия — Сербия 3:2 (23:25, 25:14, 16:25, 25:17, 15:7); Южная Корея — Доминиканская Республика 3:1 (26:24, 22:25, 25:20, 25:21); Япония — Таиланд 3:0 (25:19, 27:25, 25:14).
 Сэндай
 США — Кения 3:0 (25:9, 25:20, 25:10); Куба — Польша 3:2 (21:25, 26:24, 22:25, 25:21, 15:13); Бразилия — Перу 3:0 (25:17, 25:15, 25:17).

 7 ноября
 Осака
 Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:21, 25:20, 25:21); Сербия — Доминиканская Республика 3:0 (25:22, 25:14, 25:23); Италия — Япония 3:0 (25:18, 25:19, 25:14).
 Сэндай
 Польша — Кения 3:0 (25:12, 25:10, 25:15); Куба — Перу 3:0 (29:27, 25:19, 25:13); США — Бразилия 3:2 (17:25, 16:25, 25:21, 25:23, 15:9).

 9 ноября
 Саппоро
 Италия — Польша 3:0 (25:15, 25:15, 25:18); Сербия — Кения 3:0 (25:15, 25:16, 25:10); Япония — Перу 3:1 (25:18, 25:13, 22:25, 25:19).
 Кумамото
 Бразилия — Таиланд 3:0 (25:12, 25:13, 25:20); США — Доминиканская Республика 3:1 (25:16, 20:25, 25:16, 25:18); Куба — Южная Корея 3:2 (25:20, 17:25, 19:25, 25:21, 15:10).

 10 ноября
 Саппоро
 Италия — Кения 3:0 (25:13, 25:13, 25:5); Сербия — Перу 3:0 (25:15, 25:15, 25:23); Япония — Польша 3:2 (19:25, 25:23, 18:25, 25:22, 15:12).
 Кумамото
 Куба — Доминиканская Республика 3:1 (25:13, 25:27, 25:23, 25:18); США — Таиланд 3:1 (21:25, 25:19, 25:11, 25:13); Бразилия — Южная Корея 3:0 (25:15, 25:17, 25:17).

 11 ноября
 Саппоро
 Италия - Перу 3:0 (25:13, 25:21, 25:17); Польша - Сербия 3:2 (24:26, 25:23, 25:12, 19:25, 15:10); Япония — Кения 3:0 (25:14, 25:12, 25:8).
 Кумамото
 Куба — Таиланд 3:1 (25:22, 23:25, 25:22, 25:13); США — Южная Корея 3:0 (25:21, 25:19, 25:23); Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (25:16, 25:12, 25:14).

 14 ноября
 Нагоя
 Италия — Бразилия 3:0 (25:20, 25:23, 25:19); Сербия — США 3:1 (28:26, 23:25, 25:20, 25:23); Куба — Япония 3:1 (22:25, 31:29, 25:23, 25:20).
 Таиланд — Кения 3:2 (25:15, 23:25, 22:25, 25:13, 15:10); Польша — Доминиканская Республика 3:0 (25:14, 25:14, 25:18); Южная Корея — Перу 3:0 (25:17, 26:24, 25:20).

 15 ноября
 Нагоя
 Бразилия — Сербия 3:0 (25:13, 25:14, 25:21); Италия — Куба 3:0 (27:25, 25:19, 25:16); США — Япония 3:0 (25:17, 25:14, 25:20).
 Доминиканская Республика — Кения 3:0 (25:19, 25:16, 25:18); Таиланд — Перу 3:0 (25:23, 25:22, 25:17); Польша — Южная Корея 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:19).

 16 ноября
 Нагоя
 Куба — Сербия 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:22); Италия — США 3:0 (25:20, 25:18, 27:25); Бразилия — Япония 3:1 (25:16, 23:25, 25:18, 25:18).
 Доминиканская Республика — Перу 3:2 (23:25, 21:25, 25:17, 25:10, 15:13); Польша — Таиланд 3:0 (25:15, 25:17, 25:22); Южная Корея — Кения 3:0 (25:16, 25:17, 25:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Сара Андзанелло, Франческа Пиччинини, Мартина Гуиджи, Дженни Барацца, Мануэла Секоло, Паола Кардулло, Серена Ортолани, Таисмари Агуэро, Франческа Ферретти, Элеонора Ло Бьянко, Антонелла Дель Коре, Симона Джоли. Главный тренер — Массимо Барболини.

 : Валевска Оливейра, Паула Пекено, Каролин Гаттаж (Карол), Таиса Дахер ди Менезис, Элия Рожерио ди Соуза (Фофан), Жозефа Соуза Фабиола, Фабиана Клаудино, Велисса Гонзага (Сасса), Жаклин Карвальо, Шейла Кастро, Фабиана Алвин ди Оливейра (Фаби), Наталия Перейра. Главный тренер — Жозе Роберто Гимарайнс.

 : Огонна Ннамани, Даниэль Скотт-Арруда, Тайиба Хэниф, Линдси Берг, Стэси Сикора, Логан Том, Хизер Боун, Дженнифер Джойнс, Кимберли Гласс, Робин А Моу-Сантос, Николь Дэвис, Кассандра Бьюсс. Главный тренер — Лан Пин.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Симона Джоли 
 Лучшая нападающая:  Нэнси Каррильо
 Лучшая блокирующая:  Симона Джоли
 Лучшая на подаче:  Янелис Сантос
 Лучшая в защите:  Юко Сано
 Лучшая связующая:  Элия Рожерио ди Соуза (Фофан)
 Лучшая на приёме:  Юко Сано
 Лучшая либеро:  Паола Кардулло
 Самая результативная:  Катажина Сковроньская

Олимпийская квалификация 
Призёры розыгрыша Кубка мира (Италия, Бразилия, США) получили путёвки на Олимпийские игры 2008 года.

Ссылки 
 Кубок мира по волейболу среди женщин 2007 на сайте ФИВБ 
 Архив волейбольных результатов

Кубок мира по волейболу
2007 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 2007 года
Спорт в Японии в 2007 году